Ла Ментира има више значења:

 Ла Ментира
 Ла Ментира (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ментира, Лас Анакуас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику